Bosznia-Hercegovina
Obrovac falu Banja Luka községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

Horvátország
Obrovac város és község, Zára megyében
Obrovac Sinjski falu Sinj községben, Split-Dalmácia megyében

Szerbia
Obrovac Boróc falu szerb neve Palánka községben a Dél-Bácskai körzetben